Čestice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
Čestice (okres Strakonice)
Čestice (okres Rychnov nad Kněžnou)